Блежань () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Блежань () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Блежань.
 Блежань () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ведя.
 Блежань () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Скунду.